GNOME per a Mòbils i Encastats o GMAE en sigles angleses, és una iniciativa per desenvolupar i promoure l'ús de GNOME en els telèfons mòbils i sistemes encastats. Va ésser anunciada a l'"Embedded Linux Conference" a Santa Clara (Califòrnia) el 19 d'abril de 2007. S'usa en les tauletes d'Internet Nokia 770 i N800, el projecte PC de 100 dòlars o "One Laptop Per Child" (OLPC) i els mòbils Openmoko Linux com ara Neo FreeRunner.

Components 
 GTK+ - gràfics
 GStreamer - multimèdia
 Telepathy - missatgeria immediata
 Evolution Data Service - contactes i agenda de cites
 BlueZ - suport de Bluetooth
 Avahi - reconeixement de serveis

Components proposats 
 Tinymail
 GeoClue servei de geolocalització
 Java Mobile & Embedded (Java ME)
 PulseAudio - audio
 HAL Sistema de reconeixement de dispositius de maquinari

Grups fundadors 
 ACCESS
 Canonical Ltd
 Intel
 Debian
 Nokia
 Red Hat
 Fluendo
 Linux Foundation
 Maemo

Referències

Enllaços externs 
 

GNOME
Sistemes incrustats